Schuwirth ist der Familienname folgender Personen:

 Horst-Bodo Schuwirth (1919–1983), deutscher Generalmajor
 Rainer Schuwirth (* 1945), deutscher General